Prytanis (griechisch Πρύτανις) bezeichnet:

 führende Mitglieder der Regierung einer Stadt (Polis) im antiken Griechenland, siehe Prytan
 Prytanis (Sparta), Sohn des Eurypon, mythischer König von Sparta
 Prytanis (Lykier), in der griechischen Mythologie ein Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Prytanis (Genosse des Aineias), in der griechischen Mythologie ein Genosse des Aineias
 Prytanis (Beiname), Beiname verschiedener griechischer Gottheiten
 Prytanis (Faustkämpfer), wurde bei der 98. Olympiade (388 v. Chr.) zu einer Strafzahlung verurteilt
 Prytanis (Spartokide), ein Spartokide des Bosporanisches Reiches
 Prytanis von Karystos, griechischer Peripatetiker des 3. Jahrhunderts v. Chr.
 Prytanis (Mediziner), bei Galenos Gewährsmann für verschiedene Arzneien
 Prytanis (Bildhauer), griechischer Bildhauer aus der hellenistischen Zeit
 in der Antike ein kleiner Fluss in Pontus in Kleinasien, heute Furtuna Deresı in der Türkei